Lilla Hornsjön kan syfta på:
Lilla Hornsjön, Västergötland (även Lilla Horredssjön), sjö i Marks kommun
Lilla Hornsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun

Se även 
Hornsjön